Filler steht für:
 Filler (Farbe), dickflüssige Farbe zum Ausgleich von Oberflächenunebenheiten
 Filler (Computerspiel), ein strategisches Brettspiel am Computer
 eine ungarische Währungseinheit (Fillér), siehe Forint und Pengő
 eine frühere Währungseinheit im ungarischen Reichsteil Österreich-Ungarns, siehe Österreichische Krone
 Soda, Limonaden oder Säfte zum Auffüllen eines Cocktails oder Longdrinks
 paradigmatische Füllungen in der Tagmemik
 andere Bezeichnung für den Abdecker, Beruf zur Beseitigung von Tierkadavern
 Füllepisoden bei Anime-Verfilmungen zur Vermeidung von Zwangspausen, wenn die Serie schneller voranschreitet als das zugehörige Original-Manga
 Dermalfiller, Füllsubstanz zur Behandlung von Falten insbesondere im Gesicht

Filler ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Filler (1902–1977), deutscher Bildhauer
 Joshua Filler (* 1997), deutscher Poolbillardspieler
 Peter Filler (1949–2021), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Filler (* 1971), deutscher römisch-katholischer Theologe, Autor und Priester